Jules et Jim peut faire référence à :
 Jules et Jim, un roman d'Henri-Pierre Roché, publié en 1953 ;
 Jules et Jim, l'adaptation du roman par François Truffaut, sorti en 1962 ;
 Jules et Jim, téléfilm de Jeanne Labrune en 1995.